Der Sunneggatunnel ist mit 1584 Metern Länge (in der Geraden) der längste Standseilbahntunnel der Schweiz. Er befindet sich in Zermatt im Kanton Wallis und führt vom Dorf (1600 m ü. M.) zum 2288 Meter hoch gelegenen Skigebiet Sunnegga.

Der Tunnel wurde als einer der längsten seiner Art im Jahre 1980 eröffnet, die darin verkehrende Standseilbahn liegt durchwegs unterirdisch.

Weblinks 
 Sunnegga Express
Eisenbahntunnel in der Schweiz
Tunnel in Europa
Tunnel im Kanton Wallis
Zermatt
Erbaut in den 1970er Jahren
Erbaut in den 1980er Jahren
Standseilbahn in der Schweiz
Seilbahn in Europa
Verkehrsbauwerk im Kanton Wallis